NGC 5035 (другие обозначения — MCG -3-34-28, NPM1G -16.0395, PGC 46068) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5035
Дева (созвездие)